Никола Стојановић може се односити на:

 Никола Стојановић (устаник), великан Првог српског устанка,
 Никола Стојановић (адвокат), југословенски политичар,
 Никола Стојановић (политичар), југословенски комуниста,
 Никола Стојановић (глумац), југословенски филмски глумац,
 Никола Стојановић (режисер), југословенски филмски режисер.
 Никола Стојановић (песник), српски песник
 Никола Стојановић (новинар), српски новинар
 Никола Стојановић (фудбалер, 1983)
 Никола Стојановић (фудбалер, 1995)
 Никола Стојановић (фудбалер, 1997)